Permeabilitätskonstante steht für:

 die Permeabilität (Durchlässigkeit) von Materie für magnetische Felder, siehe Permeabilität (Magnetismus)
 die magnetischen Permeabilität des Vakuums, siehe Vakuumpermeabilität